Северный или восточный пушту — диалект языка пушту, распространённый на северо-востоке Афганистана и сопредельных областях Пакистана. Принадлежит к северо-восточной ветви диалектов, с другими диалектами этой ветви даёт 90-100 % совпадений в лексике, с юго-западными — 75-80 %.

Фонетика 
В целом имеет типичные для северных диалектов черты.

Грамматика

Примечания 

 
Языки Афганистана
Языки Пакистана